Het woord Carbo wordt gebruikt in Romaanse talen en kan dan onder andere duiden op: zwart, verbrand, sintel (verbrandingsrest), koolstof. In het Latijn betekent het houtskool. Diverse dieren hebben carbo als tweede deel van hun systematische naam, vooral insecten. Andere voorbeelden zijn de zwarte haarstaartvis en de aalscholver, een zwarte vogel, Verder komt Carbo voor als eigennaam.

 Steenkool
 Houtskool

Personen 
 Alejandro Carbó (1862 – 1930), Argentijns wetenschapper en politicus
 Artur Mundet i Carbó (1879 – 1965), Catalaans-Mexicaans zakenman en filantroop
 Christa Carbo (1957), Nederlands journaliste en schrijfster van non-fictie
 Chuck Carbo, zanger
 Claudia Carbo, Duits-Peruaans jazzzangeres
 Enrique Carbó Ortiz (1861 – 1920), Argentijns politicus
 Guy Carbonneau (1960), Canadees ijshockeyer met de bijnaam Carbo
 José Guillermo Carbó, Mexicaans revolutionair, militair en dichter
 Juan José Carbó Gatignol (1927 – 2010), Spaans cartoonist en striptekenaar
 Louis Carbonnel (1858 – 1938), Frans impressionistisch schilder die zich Carbo noemde
 Luis Felipe Carbo y Amador (1857 – 1913), Ecuadoraans diplomaat en politicus
 Pedro José Carbo y Noboa (1813 – 1894), Pedro Carbo, Ecuadoraans politicus
 Ramon Casas i Carbó (1866 – 1932), Catalaans kunstschilder
 Willy Carbo (1959), Nederlandse voormalig profvoetballer

Cognomen 
 Carbo (cognomen), een toevoeging aan Romeinse namen. Bekende dragers:
 Gaius Papirius Carbo (praetor in 168 v.Chr.)
 Gnaeus Papirius Carbo
 Gaius Papirius Carbo Arvina

Locaties 
 Cala Carbo, baai bij Cala Sant Vicenç (Mallorca)
 Enrique Carbó (gemeente), gemeente in de Argentijnse provincie Entre Rios
 Station  Enrique Carbó, treinstation in deze gemeente
 Carbó (gemeente), gemeente in de Mexicaanse deelstaat Sonora
 Carbó (dorp), hoofdplaats van die gemeente
 Pedro Carbo (kanton), een kanton van de Ecuadoraanse provincie Guayas

Bedrijven en conclomeraten 
 CARBO, een Amerikaanse dienstverlener voor de schaliegasindustrie 
 Carbo (bedrijf), voormalige Nederlandse houtskoolproducent, voorheen firma Beekman
 Carborundum Electrite, een Tsjechische producent van papier en doek
 Carbo-Norit-Union, een kartel tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waar onder andere Norit (bedrijf) bij betrokken was

Zie ook 
 Carbokation, een elektrisch geladen, organisch deeltje
 Carbon (doorverwijspagina)
 Carbothermische reductie of carbothermische reactie, een anorganische reactie met koolstof als reductor
 Gaius Papirius Carbo (doorverwijspagina)
 Gnaius Papirius Carbo (doorverwijspagina)
 Karbo (band), Nederlandse groove-metalband